Mattby kan syfta på:

 Mattby – en stadsdel i Esbo stad
Mattby (metrostation) – en metrostation i Iso Omena
 Mattby, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland